Le rapatriement des Français d'Algérie, nom souvent utilisé par le gouvernement français pour désigner l'exode des Pieds-Noirs.
 Rapatriement est un film sud-coréen.
 En droit canadien, le rapatriement de la Constitution du Canada était le fait de ramener les lois constitutionnelles au pays pour qu'elles ne soient plus modifiables par le Royaume-Uni.